Mendiants et Orgueilleux, un roman d'Albert Cossery paru en 1955.
Mendiants et Orgueilleux, un film de Jacques Poitrenaud sorti en 1972 et adapté du roman.
Mendiants et Orgueilleux (ou Beggars and Noblemen), un film d'Asmaa El-Bakri sorti en 1991, également adapté du roman.

Homonymie de titre